Triple-Play, a televízió, a telefon és a vezetékes internet együttesen egy cégtől nyújtott elnevezése
 Triple Play (FIRST), az első, 2005-ben megrendezett FIRST Robotics Competition neve
 Triple Play (sorozat), baseballvideojáték-sorozat
 Triple Play (Johnny Hodges-album), Johnny Hodges 1967-ben megjelent nagylemeze
 Triple Play (Martin Pizzarelli-album), Martin Pizzarelli 2004-ben megjelent nagylemeze